Elefantentor steht für:

 ein Bauwerk (, auch Elefantenturm – Elefanttårnet) der Carlsberg-Brauerei
 Elefantentor (Zoologischer Garten Berlin), Eingang des Zoologischen Gartens in Berlin
 Galerien in der Tempelanlage von Angkor Wat